John Rice – attore statunitense
 John Rice – compositore di scacchi britannico
 John Rice – regista statunitense